Seyyed Mehdi Rahmati (3 de fevereiro de 1981) é um futebolista profissional iraniano que atua como goleiro.

Carreira 
Mehdi Rahmati representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2004, 2007 e 2011.

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol